Het wereldkampioenschappen schaatsen allround 1997 werd op 14, 15 en 16 februari 1997 in de M-Wave te Nagano gehouden.

Titelverdedigers waren de Wereldkampioenen van 1996 in Inzell. Op Ludwig Schwabl Stadion werden de Duitse Gunda Niemann en Nederlander Rintje Ritsma kampioen.

De Duitse Gunda Niemann en Nederlander Ids Postma werden wereldkampioen.

Vrouwentoernooi
Dertig schaatssters uit zeventien landen, drie uit Duitsland, Japan, Nederland, Rusland en de Verenigde Staten, twee uit Canada, Italië en Roemenië, één uit China, Hongarije, Kazachstan, Letland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Zweden en Zuid-Korea, namen eraan deel. Zes schaatssters debuteerden dit jaar.

Gunda Niemann-Kleemann stond met haar achtste deelname voor de zevende keer op het erepodium, ze was daarmee na Stien Kaiser en Karin Enke de derde vrouw die dit bereikte. Ze werd de eerste vrouw die zes maal de wereldtitel (vrouwen allround) veroverde, ze deed dit voor de tweede keer met drie titels op rij. En passant reed ze op de 1500m, 3000m en 5000m een kampioenschapsrecord en het puntentotaal was zelfs een wereldrecord. Haar landgenote Claudia Pechstein stond met haar vijfde WK Allround deelname voor de tweede maal op het erepodium, zij prolongeerde haar tweede plaats van 1996. Tonny de Jong werd negende Nederlandse die bij de huldiging op het erepodium plaats nam, zij werd derde. Op de 1500m veroverde ze de bronzen medaille, op de 5000m de zilveren medaille.

Naast Tonny de Jong bestond de Nederlandse afvaardiging uit Annamarie Thomas (5e) en Barbara de Loor (9e). Annamarie Thomas veroverde de gouden medaille op de 500m.

Emese Hunyady reed dit jaar haar twaalfde WK Allroundtoernooi, de vijfde vrouw, na Christina Scherling, Sigrid Sundby, Lisbeth Berg en Seiko Hashimoto, die dit aantal bereikte. Elena Belci reed haar elfde WK Allroundtoernooi, zeven vrouwen waren haar hier in voor gegaan.

Eindklassement

Mannen

Vrouwen

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

Langebaanschaatsen in 1997
Schaatsen in Japan
 1997
Sport in Nagano
Schaatsen